Ті́ссен () — німецьке прізвище і топонім.

Прізвище 
  Тіссен Дітріх Корнелійович (1870 — 1937) — архітектор початку XX століття, менноніт. Працював архітектором Катерининської (нині Придніпровської) залізниці
 Тіссен Іван Іванович (Іоганн Іоганович) (?—?) — гласний Катеринославської міської Думи, купець першої гільдії, комерційний радник, добродійник
 Жан Тіссен (1946) — бельгійський футболіст і тренер
 Маріанна Тіссен (1956) — бельгійський політик, депутат Європейського парламенту.
 Марк Тіссен (1967) — американський письменник, журналіст і політичний коментатор.
 Тіффані-Амбер Тіссен (1974) — американська акторка.
 Фріц Тіссен (1873 — 1951) — німецький підприємець.

Топонім 
 Тіссен () — частина міста Косвіґ у Німеччині, в землі Саксонія-Ангальт.

Див. також 
 ThyssenKrupp
 Музей Тиссена-Борнемісса

Німецькі прізвища